Рагимов, Ниджат:
 Рагимов, Ниджат Али оглы (род. 1993) — тяжелоатлет.
 Рагимов, Ниджат Рауф оглы (род. 1986) — азербайджанский актер, телеведущий.